Ianthodon — це вимерлий рід базальних гаптодонтиформних синапсидів пізнього карбону близько 304 мільйонів років тому. Таксон був відкритий і названий Kissel & Reisz у 2004 році. Єдиний вид у таксоні, Ianthodon schultzei, був знайдений шляхом відділення його від блоку, який також містив останки Petrolacosaurus і Haptodus. Еволюційне значення таксону не було усвідомлено до публікації в 2015 році. Скам'янілості цього організму були виявлені в Гарнетті, штат Канзас.

Палеобіологія та еволюційне значення 
Чіткі морфологічні докази нового матеріалу започаткували остаточне розуміння випромінювання Sphenacomorpha й еволюції, що призвела до появи ссавців. Тож на основі інформації було зроблено висновок, що базальні сфенакоморфи походять від загальної форми з великим потенціалом для адаптації. Однак розуміння янтодона та базальних сфенакодонтів все ще відносно обмежене кількістю зразків, доступних для вивчення, і необхідні подальші розкопки фауни Гарнетта, попри те, що наявні дані свідчать про те, що янтодон є примітивним станом еволюції сфенакодонтів, потрібні додаткові дослідження для кращого розуміння цього конкретного етапу еволюції синапідів.

Класифікація 
Ianthodon належить до клади Sphenodontia в кладі Sphenocomorpha. Це відіграло важливу роль у розумінні початкової еволюції сфенакодонтів. Він також надав важливі докази переходу від рептилій до ссавців. Наведена нижче кладограма відповідає кладистичному аналізу Спіндлера та його колег.

Примітки 

Роди тварин
Синапсиди